Onderdistrict in Indonesië
 Sukaluyu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukaluyu (Sukaluyu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaluyu (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukaluyu (Kali Bunder), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukaluyu (Nanggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukaluyu (Sukawening), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukaluyu (Telukjambe Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java